
Molekulska formula -{C19H38O2}- se može odnositi na:
 Nonadekanska kiselina
 Izopropil palmitat
 Pristanski kiselina
 Tuberkulostearinska kiselina